Ка́спарс Са́улиетис (; 12 июня, 1987, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Каспарс Саелиетис начал свою карьеру в сезоне 2004/2005 в клубе ХК Рига 20, где сразу же стал одним из бомбардиров клуба. В конце сезона перешёл в клуб хоккейной лиги США «Де-Мойн Бакканиарс», где провёл 10 встреч. В 2005 году вернулся в Латвию, подписав контракт с клубом «Рига 2000», став
бронзовым призёром Белорусской экстралиги, а со вторым состав стал Чемпионом Латвии. В 2006 году во второй раз уехал в Северную Америку. Сезон 2006/2007 начал в Западной лиге в составе клуба «Келоуна Рокетс» после 24 встреч, перейдя в другой клуб этой же лиги «Реджайна Пэтс». В 2007 году в первый же игре сезона получил травму, после выздоровления вернулся в «Ригу 2000», где стал бронзовым призёром.

В 2008 году подписал контракт со жлобинским «Металлургом», в ноябре пошёл на повышение в минское «Динамо», набрав 4 очка (2+2) по системе гол+пас в 30 встречах. Свой первый гол в КХЛ забросил 30 декабря 2009 года в матче против череповецкой «Северстали». В той встрече минчане уступили «Северстали» по буллитам 2:3. 12 января 2010 года был отправлен в фарм-клуб «Динамо» — солигорский «Шахтёр», сыграв 3 встречи перед расторжением контракта. 26 января 2010 года расторг контракт с «Динамо» по обоюдному согласию сторон. Перед плей-офф усилил чешский клуб «Бензина Литвинов». За «Литвинов» сыграл 7 встреч в регулярном чемпионате и 3 в плей-офф, ни набрав ни одного очка.

В 2010 году перешёл в финский ХПК. В 2011 году был на просмотре в рижском «Динамо», однако полноценный контракт с ним не был подписан. В итоге Каспарс Саулиетис нашёл себе новый клуб гродненский «Неман», за который сыграл сезон 2011/2012, став самым недисциплинированным игроком в регулярке (155 минут штрафа). Серебряный призёр в составе «Немана».

В 2012 году подписал контракт с киевским «Соколом», однако после 11 встреч покинул клуб 20 октября и перешёл в минскую «Юность», выступающую в ВХЛ. В январе 2013 года Саулиетис и ещё 16 хоккеистов были сосланы в Белорусскую экстралигу в фарм «Юности» — «Юниор», где стал двукратным бронзовым призёром ОЧБ.

10 июня 2013 года подписал контракт с нефтекамским «Торосом». В предсезонном турнире «Кубка LADA» стал лучшим бомбардиром. В составе «Тороса» стал бомбардиром клуба в регулярном чемпионате и вторым бомбардиром в плей-офф, также становился обладателем Кубка Открытия ВХЛ и серебряным призёром ВХЛ.

Летом 2014 года подписал пробный контракт с рижским «Динамо», где поучаствовал в двух предсезонных турнирах. На Кубке Башкортостана сыграл 3 встречи и не набрал ни одного очка. В домашнем турнире — Кубок Латвийской железной дороги в четырёх встречах отметился одним голом. Первый гол за рижское «Динамо» в КХЛ забросил 13 сентября в матче против нижнекамского «Нефтехимика».

Международная 
На юниорском уровне принимал участие в чемпионатах мира 2004 и 2005 годов. В составе молодёжной сборной Латвии принял участие в трёх чемпионатах мира 2005, 2006 и 2007 годов.
В составе основной сборной принял участие в чемпионатах мира 2010, 2011, 2012 и 2015 годов.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира в составе юниорской сборной I дивизиона (2005).
 Чемпион мира в составе молодёжной сборной I дивизиона (2005).
 Чемпион Латвии в составе «Рига 2000» (2006).
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии в составе «Рига 2000» (2006).
 Серебряный призёр чемпионата мира в составе молодёжной сборной I дивизиона (2007).
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии в составе «Рига 2000» (2008) и МОГО (2019).
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии в составе «Юниора» (2013).
 Обладатель Кубка Открытия ВХЛ в составе «Тороса» (2013).
 Серебряный призёр ВХЛ в составе «Тороса» (2014).
 Лучший нападающий нефтекамского «Тороса» в сезоне 2013/2014.

Личная жизнь 
Женат на фото-модели Катрин Саулиетис.

Статистика выступлений

Клубная 
 Последнее обновление: 31 марта 2019 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Нове Замки»
Игроки ХК МОГО
Игроки ХК «Олимп»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой